Марк Криницкий (псевдоним Михаила Владимировича Самыгина; 1874—1952) — русский литературный деятель, прозаик, драматург. Популярный писатель Серебряного века.

Биография 
Родился в дворянской семье. Окончил 5-ю московскую гимназию (1892). Окончил  (1892—1896). Преподавал русскую словесность и историю в средних учебных заведениях Тулы (1897—1899), Иваново-Вознесенска (1900—1904), позже — Коломны (с 1905), в Рязанской гимназии (1908—1813).

Значительная часть произведений Марка Криницкого посвящена описанию мещанской жизни; в многочисленных его романах подчёркиваются интимные стороны жизни («Душа женщины», «Дорога к телу», «Маскарад чувства» (наиболее известное в наше время произведение Криницкого), «Молодые годы Долецкого», «Синяя борода» и др.); особенно глубоко исследуется душа женщины. Произведения Криницкого были очень популярны в провинциальной среде, отдельные романы выдерживали три — четыре издания.

С апреля 1894 г. член учредитель «Кружка любителей западноевропейской литературы» вместе с В. М. Фриче, В. М. Шулятиковым, А. А. Курсинским, П. С. Коганом, К. Д. Бальмонтом.

Откликом на отношение общества к Первой мировой войне стал роман «Час настал» (1915, продолжение — «Прапорщик Игнатов», 1918).

К послереволюционному творчеству Криницкого относятся комедии «Продналог» (1924), «Светозар Октябрёв» (1925), «Огненный змей» (1921, была высоко оценена А. В. Луначарским) и некоторыми другими; иные из них опускаются до уровня агиток («У райских врат» и др.). После Октября Криницким также написаны романы «Девушка с Ладоги» (1927), «Брат мой Каин» (1928, попытка отобразить события гражданской войны).

В 1930-х здоровье Криницкого ухудшилось; он находился в состоянии депрессии, вызванной непризнанием советской критики и одиночеством. В одной из записок, датированной 1933 годом, он сообщал: «…Оттолкнутый друзьями, осмеянный близкими, бездомный, никому не нужным мусором я валяюсь на дороге».

Арестован в 1949 году по политической статье 58 и после заключения направлен в психиатрическую клинику. Умер в 1952 в горьковской психоневрологической больнице в Ляхово; похоронен  при больнице.

Самыгин был одним из ближайших друзей молодого Брюсова (сохранилась их переписка).

Семья 
 Жена (с 1894) — Анна Ивановна Поздеева (18 июля 1871 ст. ст. — ?), санкт-петербурская мещанка, двое первых детей: сын и дочь Анна умерли в младенчестве.
 Сын — Сергей (15 сентября 1898— ?),
 Дочь — Ольга (15 ноября 1900— ?) репрессирована, её муж поэт Пётр Орешин расстрелян. 
 Сын — Дмитрий (2 декабря 1903— ?), 
 Сын — Владимир (13 ноября 1905— ?), 
 Дочь — Анастасия (20 марта 1903— ?), первая жена Б. В. Дерягина.
 Партнер (с 1914) — Анна Николаевна Новикова (?—1942)
 Сын — Михаил Михайлович Самыгин (5 сентября 1915—1964), эмигрант второй волны, деятель и первый историк Власовского движения.

Сочинения 
 Марк Криницкий. Светозар Октябрёв. — Л., 1925.
 Курс теории и техники сочинения. — 1912.
 Собрание сочинений в 15-ти тт. — Пг.; : Московское Книгоиздательство, 1916—1918.

Многие рукописи Криницкого хранятся в ИМЛИ (Ф. 374, 15 ед. хр.), в частности, пооктябрьские рассказы «Тени», «Умный и глупый», очерки «Головотяпство», «Линия выпрямляется», «Прорыв» и др.

См. также 
 Кружок любителей западноевропейской литературы

Примечания

Литература 
 

Преподаватели Первой Рязанской гимназии